Hinterstetten ist der Ortsname von

 Hinterstetten (Babensham), Ortsteil der Gemeinde Babensham, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Hinterstetten (Reisbach), Ortsteil des Marktes Reisbach, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern